La Rivière (Gironde)
La Rivière (Isère)
ook:
La Rivière-de-Corps, Aube
La Rivière-Drugeon, Doubs
La Rivière-Enverse, Haute-Savoie
La Rivière-Saint-Sauveur, Calvados

gemeenten met de naam Rivière (doorverwijspagina)
gemeenten met de naam Rivières (doorverwijspagina)